Dekan (naslov)
 Dekan (religija), upravnik crkvenog područja dekanata, koje sastavlja više župa
 Dekan (visoravan), visoravan koja zauzima veći dio indijskog poluotoka
 Dekan (kemija), alkan kemijske formule C10H22